Масаёри (Маси) О́ка (яп. 岡 政偉 Масаёри Ока) — американский и японский актёр, участвует в создании спецэффектов к фильмам. Российскому зрителю в основном известен по роли Хиро Накамуры из сериала «Герои».

Биография 
Маси Ока родился в Токио, Япония. Его родители развелись, когда Маси был один месяц; он был воспитан одной матерью и ни разу не видел отца. Ока вместе с матерью переехал в США в возрасте шести лет. В 1997 году Маси окончил Брауновский университет.

Маси Ока бегло говорит на японском, английском и испанском. Он увлекается кендо, видеоиграми, а также любит смотреть романтические комедии, играть на фортепиано и петь.

Является основателем студии Mobius Digital Games, известную своей игрой Outer Wilds.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Мастера спецэффектов
Лауреаты премии «Сатурн» лучшему телеактёру второго плана
Выпускники Брауновского университета
Кэндока
Киноактёры США